Нгуен Ван Хюи (, род. 14 марта 1985) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (2019).

Шахматная карьера 
Чемпион Вьетнама 2008 и 2015 гг. Бронзовый призёр чемпионата Вьетнама 2014 г.

В составе сборной Вьетнама участник четырёх шахматных олимпиад (2004, 2008, 2012 и 2014 гг.), командного чемпионата Азии 2012 г. (сборная стала бронзовым призёром соревнования), командного чемпионата Юго-Восточной Азии 2003 г., Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командный турнир по блицу).

Участник личных чемпионатов Азии 2012, 2013 и 2017 гг. Серебряный призёр чемпионата Азии по блицу 2012 г.

Серебряный призёр зонального турнира 2003 г. Также участвовал в зональных турнирах в 2007, 2011 и 2015 гг.

Победитель турнира в Будапеште (2019 г.; выполнил третью норму гроссмейстера). Участвовал в дележах 1-го места на турнирах в Бандар-Сери-Бегаване (2011 г.) и Пучонге (2018 г.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Нгуен Ван Хюи в базе Chessgames
 Личная карточка Нгуен Ван Хюи на сайте 365Chess
 Выступления Нгуен Ван Хюи на шахматных олимпиадах
 Выступления Нгуен Ван Хюи в личных чемпионатах Азии
 Выступления Нгуен Ван Хюи в командных чемпионатах Азии

Шахматисты Вьетнама
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Шахматные гроссмейстеры